Tento seznam obsahuje sto nejvyšších dokončených budov v Evropě. Kritériem je stavební výška v metrech. Do seznamu jsou zahrnuty i mrakodrapy ve výstavbě, které již dosáhly konečné výšky. Aktualizováno k roku 2021.

Tabulka

Galerie

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam nejvyšších budov v Česku
 Seznam nejvyšších budov v Německu

Externí odkazy 
 

Evropa
Stavby v Evropě
Seznamy nejvyšších staveb